Clanfield – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Clanfield – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)